Эмис-Кюеле () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Эмис-Кюеле — озеро, на р. Арбангда-Сиене, Республика Саха (Якутия), координаты 62°17’с. ш. 112°03’в. д..
 Эмис-Кюеле — озеро, в правобережье нижнего течения р. Хомпу, Республика Саха (Якутия), координаты 61°25’с. ш. 130°46’в. д..

Примечания

См. также 
 Эмис-Келюе
 Эмис-Кюель